Рожковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Бурлинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Лесное (до 2009 года — село Рожковка).

Население 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 606 человек, в том числе 303 мужчины и 303 женщины.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Лесное,
 село Рожковка.

Примечания 

Муниципальные образования Бурлинского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края